Пирський Іван Михайлович — радянський військовик, учасник Другої світової війни, генерал-полковник артилерії.
 Микола Пирський (1857—1935) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Полтавський; до революції — священик, громадський та політичний діяч.
 Федір Пирський — гетьман реєстрового козацтва у 1625 році.
Прізвища